Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2001 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 19 do 25 marca 2001 w hali GM Place w Vancouver. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. 

Złoty medal wśród solistów zdobył Rosjanin Jewgienij Pluszczenko, zaś wśród solistek triumfowała Amerykanka Michelle Kwan. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli Kanadyjczycy Jamie Salé i David Pelletier. W parach tanecznych triumfowali Włosi Barbara Fusar Poli i Maurizio Margaglio.

Program zawodów 
 17–18 marca – oficjalne treningi
 19 marca – otwarcie zawodów, grupy kwalifikacyjne solistów, program krótki par sportowych
 20 marca – tańce obowiązkowe, program krótki solistów
 21 marca – grupy kwalifikacyjne solistek, program dowolny par sportowych
 22 marca – taniec oryginalny, program dowolny solistów
 23 marca – program krótki solistek, taniec dowolny
 24 marca – program dowolny solistek
 25 marca – gala

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2001
2001 w sportach zimowych
2001 w Kanadzie
Sport w Vancouver